Cette page répertorie les différentes gares connues sous le nom de Gare d'Orléans:

 La gare d'Orléans est l'une des deux principales gare de la métropole orléanaise (Loiret) ;
 La gare d'Orléans était le nom de l'ancienne gare centrale de Nantes (Loire-Atlantique) ;
 La gare d'Orléans est l'ancien nom de la gare d'Austerlitz de Paris ;
 L'ancienne gare d'Orléans de Bordeaux (Gironde) a été reconvertie en cinéma multiplexe;
 La gare d'Orléans est une ancienne gare de Rouen, située sur la rive gauche près des quais, détruite en 1944 lors de la Semaine rouge.
 La gare d'Orléans-Ceinture, ancienne gare de la ligne de Petite Ceinture à Paris, renommée ensuite gare du boulevard Masséna

Voir aussi
 Gare routière d'Orléans

Orléans